Кисляковка — исторический район города Волчанска, Харьковская область, Украина.

История 
Район Кисляковка образован на месте бывшего села Заводы Первые (прежнее название района) после присоединения его к Волчанску.

Объекты социальной сферы 
 Волчанск (станция)
 Волчанская общеобразовательная школа № 7 имени Артёма
 Железнодорожная больница (закрыта)
 Волчанский автовокзал

Промышленность 
 Обозный завод
 Волчанский хлебокомбинат
 Волчанский асфальтный завод
 Волчанский маслоэкстракционный завод, сейчас фирмы «Кернел»

Места для отдыха 
 Парк Железнодорожников (Волчанск)
 Кафе «Южное»

Микрорайоны городов Украины
Волчанск